Simone může být:

 Simone (jméno) – ženské křestní jméno
 Simone (film) – americký film z roku 2002 režiséra Andrewa Niccola

příjmení osob
 Afric Simone (* 1956) – mosambický zpěvák
 André Simone (1895–1952) – novinář a spisovatel, popravený v procesu s R. Slánským
 Marco Simone (* 1969) – italský fotbalista
 Nina Simone (1933–2003) – americká zpěvačka, pianistka, skladatelka a politická aktivistka

podobná příjmení
 Simon (příjmení)
 Šimon (příjmení)

Rozcestníky - příjmení